

Cinema 
 A muso duro (Mr. Majestyk) – film del 1974 diretto da Richard Fleischer

Televisione 
 A muso duro - Campioni di vita – film del 2022 diretto da Marco Pontecorvo

Musica 
 A muso duro – album di Pierangelo Bertoli del 1979
 A muso duro/Per dirti t'amo – singolo di Pierangelo Bertoli del 1979
 A muso duro – brano di Bertoli reinciso da artisti vari per essere commercializzato a fini di beneficenza nel 2012